Городо́к — деревня в составе Заводскослободского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Поплавщина, Репище, Рудки, Незовка.

История 
В XIX — начале XX века — имение помещиков Оношко. Первый владелец — ксендз, каноник могилёвский и луцкий, профессор, ректор Варшавской духовной семинарии Ян сын Амброзия Оношко-Яцына (1765—1848), уроженец деревни Поплавщина. Похоронен на кладбище деревни Поплавщина.

22 сентября 1863 года в имении Городок родилась Мария Матвеевна Оношко, вторая жена основателя белорусского театра Игната сына Тарквиния Буйницкого. Венчание состоялось 17 февраля 1900 года в Быховском римско-католическом костёле.

См. также 
 Заводскослободский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 
 Деревня Городок на карте Могилёвского района 
 
 Городок фотоснимки 
 Kościół św. Ducha w Warszawie 
 Газета "Rozwój" Лодзь 1911-10-14 No 235 
 Jan Onoszko bibliografia
 

Населённые пункты Могилёвского района